Barracas bezeichnet:

 Barracas (Buenos Aires), Stadtteil der argentinischen Hauptstadt
 Barracas (Valencia), Ort in Spanien